Ди́ксон:



Топоним 
 Диксон — российский остров в Карском море.
 Диксон — гавань одноимённого острова, Красноярский край России
 Диксон — российский арктический морской порт на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.
 Диксон — аэропорт на острове Диксон.
 Диксон-Шор — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.
 Диксон-Энтранс — пролив в северо-восточной части Тихого океана.

Населённые пункты 
 Австралия
 Диксон — район в округе Северная Канберра города Канберра, столицы Австралии.
 Канада
 Диксон (Онтарио)
 Россия
 Диксон — посёлок-порт в Красноярском крае.
 Диксон — городское поселение в Красноярском крае.
 Соединённые Штаты Америки
 Диксон (Айова)
 Диксон — город, расположенный в округе Карбон (штат Вайоминг, США).
 Диксон — город, расположенный в округе Ли (штат Илинойс, США).
 Диксон (Калифорния)
 Диксон (Кентукки)
 Диксон (Мичиган)
 Диксон (Миссури)
 Диксон (Монтана)
 Диксон (Небраска)
 Диксон (Новый Орлеан) (Луизиана)
 Диксон (Нью-Мексико)
 Диксон-Тауншип (округ Логан, Северная Дакота)
 Диксон — административно-территориальный округ в штате Теннесси, США.
 Диксон — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.

Техника 
 Диксон — дизельный российский ледокол.
 Диксон — опытовое судно.
 USCGC Richard Dixon (WPC-1113) — класс катеров Береговой охраны США.

Прочее 
 Алгоритм Диксона — алгоритм факторизации, использующий в своей основе идею Лежандра.
 «Приветствие Диксона» — немой короткометражный фильм Уильяма Диксона.

См. также 
 Дикси
 Диксвилл